Nöham ist der Ortsname von

 Nöham (Adlkofen), Gemeindeteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Nöham (Aham), Gemeindeteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Nöham (Dietersburg), Gemeindeteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Nöham (Pocking), Gemeindeteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern